Soodevahe (Rae), een plaats in de Estlandse gemeente Rae, provincie Harjumaa
 Soodevahe (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa